De geverfde vogel - een boek van Jerzy Kosinski
 The Painted Bird (film) - de verfilming van dit boek uit 2019 door Václav Marhoul
 The Painted Bird (album) - muziekalbum van John Zorn
 Daniel Kahn & the Painted Bird - klezmer band met thuisbasis in Duitsland